Појам Никозија може да се односи на:
Никозија, главни град Кипра
Никозија (округ),
Никозија (Ена)